John Fothergill

 John Fothergill (1712-1780) était un médecin homéopathe anglais.
 John Fothergill (1730-1782) était un marchand anglais.
 John Fothergill est un membre fondateur de Nurse With Wound.